Enseigne (signal) : pancarte ou objet signalant la position d'un lieu ou d'une activité.
 Enseigne (nom commercial) : raison sociale, nom de marque d'un point-de-vente
 Domaine militaire
 Une enseigne correspondait, au Moyen Âge, à nos bataillons ou compagnies actuels. Elle était composée  et formait une des subdivision de la « bande » 
 Enseigne (grade militaire) : grade militaire.
 Enseigne (carte à jouer) : une catégories dans lesquelles les cartes d'un paquet sont divisées.
  : représentation imagée métallique que les pèlerins rapportaient des sanctuaires. Apparu au , cet objet-relique remplace d'autres souvenirs comme la terre, les morceaux de bois, les pierres ou les ampoules. Le pèlerin avait pour coutume de jeter une enseigne en plomb dans une rivière tel un geste votif.
 Le Peintre d'enseignes (titre original : The Painter of Signs), roman de R. K. Narayan (1976)

Notes et références